Šaronje (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Šaronje (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin